Уго Гункель Луэр (, 10 августа 1901, Вальдивия — 17 июля 1997, Сантьяго) — фармацевт, ботаник и профессор университета в Чили. Некоторое время он был членом Чилийско-испанской академии Academia Chilena de la Lengua.

Научные работы 

 Папоротник:«Helechos de Chile» Monografías Anexos de los Anales de la Universidad de Chile, 245
 «Bibliografía Moliniana» Fondo Andrés Bello, 166

 Dr. Rodolfo Armando Philippi. Excursión botánica a la Araucanía efectuada en 1889 Farmacia Chilena 26 (9): 387—396, 26 (10): 435—451. Перевод Gunckel H. (1952): Philippi, R.A. 1896. Botanische Excursion in das Araukanerland. Ber. Vereins Naturk. Cassel 41:1-31. Исп
 Gunckel H. (1948). La floración de la quila y el coligüe en la Araucanía. Ciencia e Investigación 4: 91-95.
 Gunckel H. (1953). Plantas chilenas estudiadas por  Linneo. Revista Universitaria (Chile) 38: 67-76.
 Gunckel, H. (1959). Nombres indígenas relacionados con la flora chilena. Facultad de Química y Farmacia, Universidad de Chile, Santiago de Chile.
Gunckel, H. (2018). Nombre indígenas relacionados con la flora chilena. Boletín de Filología, (11), pp. 191-327 PDF
 Gunckel H. (1967). Fitonimia atacameña, especialmente cunza. Anales de la Academia Chilena de Ciencias Naturales 52:1-81.
 Gunckel H. (1972). Plantas chilenas descritas como nuevas por Juan Ignacio Molina y sus concordancias con la nomenclatura botánica actual. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural, Año 17 (N° 197): 3-11.
 Gunckel H. (1979). Vocablos populares técnicos relacionados con la industria del alerce Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural 274—275.
 Gunckel H. (1980). Plantas magicas mapuches Terra Ameriga 41: 73-75.
 Munizaga, C. y H. Gunckel (1958).Notas etnobotánicas del pueblo atacameño de Socaire, o etnobotánica de Socaire. Publicaciones del Centro de Estudios Antropológicos 5: 9-40.

Ссылки 
 Поиск автора по его сокращению

Литература 
 M. Etcheverry 1997 Revista chilena de Historia Natural
 Peña, R.C. 1999. «Hugo Gunckel’s contributions to botany, particularly to taxonomy».//  Southern Connection Bulletin 15:9.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Чили
Члены Чилийской академии языка
Выпускники университета Консепсьона